Прямое действие может означать:

 Прямое действие — метод общественно-политического действия, заключающийся в достижения политических, экономических или социальных целей средствами, исключающими необходимость в посредниках.
 «Прямое действие» — украинский независимый студенческий профсоюз.
 «Прямое действие» — французская леворадикальная организация.
 «Прямое действие» — канадская леворадикальная организация.
 «Прямое действие» — газета Российской секции Международной ассоциации трудящихся.